Liland, localité de la kommune d'Evenes, dans le comté de Nordland ;
 Liland, localité de la kommune de Sortland, dans le comté de Nordland ;
 Liland, localité de la kommune de Nordreisa, dans le comté de Troms ;
 Liland, localité de la kommune de Vågan, dans le comté de Nordland.